Сёхо может означать:

 Сёхо — эра японского летоисчисления в 1645—1648 годах.
 Сёхо — японский авианосец времён Второй мировой войны.